Talken ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Talken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Talki (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talken, Kreis Lyck, Ostpreußen, ab 1945: Talki (Ełk), untergegangener Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Ostpreußen